Galliano (banda)
John Galliano
Galliano (Luisiana)

Desambiguação